Раванци могу да буду:

 Горњи Раванци, насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Доњи Раванци, насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ